Моледо () — прізвище іспанського походження, поширене в іспаномовних та португальськомовних країнах. Відомі носії:
 Рафаель Нуньєс Моледо — перший президент Колумбії
 Родріго Моледо — бразильський футболіст